Techniki zdobnicze sprowadzają się w zasadzie do dwu rodzajów:
 w tworzywie przedmiotu zdobionego: nadawanie faktury, wykonanie reliefu bądź ażurowanie
 na tworzywie przedmiotu zdobionego: nakładanie tworzyw uszlachetniających.
Stosowane są też techniki mieszane..

Szczegółowy opis technik znajduje się na wskazanych odnośnikami stronach.

 aplikacjanaszywanie ozdobnych elementów wyciętych z tkaniny lub skóry zwanych aplikami na tło z innej tkaniny lub skóry; w złotnictwie i ślusarstwie mocowanie do zdobionego przedmiotu elementu dekoracyjnego z odmiennego materiału
 ażurowanieTechnika zdobnicza polegająca na tworzeniu dekoracyjnych otworów
 barbotinetechnika zdobienia ceramiki płynną glinką ceramiczną nakładaną reliefowo na powierzchnię naczynia
 chryzelefantyna starożytna technika rzeźbiarska, polegająca na dekorowaniu posągów o drewnianym trzonie okładziną ze złota i kości słoniowej
 dekupażprzenoszenie na zdobiony przedmiot rysunków wykonanych na papierze
 dekalkomaniatechnika malarska polegająca na rozciskaniu farby między dwiema warstwami papieru
 eglomizowaniezdobienie szkła polegające najpierw na wydrapaniu ornamentu na zaczernionej powierzchni albo namalowaniu go ciemnym lakierem, następnie na podłożeniu złotej lub srebrnej folii, wypełniającej wydrapany ornament lub stanowiącej dla niego tło
 emalierstwoemaliowanie, pokrywanie przedmiotów emalią
 cloisonnénakładanie emalii w elementy rysunku wykonanego z przylutowanych pasków metalowych lub spłaszczonego drutu
 filigran technika zdobnicza stosowana w złotnictwie polegająca na wykonaniu ornamentu z cienkich drucików złotych lub srebrnych przylutowanych lub przyklejonych do powierzchni przedmiotu
 giloszowaniegrawerowanie rysunku ze skomplikowanych kombinacji linii
 glazurowanie, szkliwienienanoszenie na surową ceramikę mieszaniny substancji zwanej glazurą lub szkliwem, która po wypaleniu tworzy szklistą powłokę, bezbarwną lub kolorową
 granulacja - technika zdobienia wyrobów złotniczych drobnymi kuleczkami ze złota lub srebra przymocowanych do przedmiotu zdobionego metodą lutowania
 grawerowanierytowanie, wykonywanie wklęsłych lub wypukłych rysunków za pomocą specjalnych rylców lub innych narzędzi a także środków chemicznych na powierzchni metalu, kamienia, szkła
 iluminowaniezdobienie tekstów, książek iluminacjami, czyli rysunkami lub ilustracjami wykonanymi ręcznie
 intarsjawykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna
 intarsja sztukatorskawypełnianie masą stiukową (ciastem sztukatorskim) wyciętej we wzory okładziny drewnianej
 inkrustacjaukładanie na powierzchni przedmiotów wzorów z kości słoniowej, masy perłowej, metali i innych tworzyw
 damaskinażinkrustowanie przedmiotów metalowych innym metalem np. złotem lub srebrem
 iryzowaniezdobienie wyrobów ceramicznych lub szklanych przez pokrywanie ich substancjami dającymi tęczowy połysk
 kalkomaniaprzenoszenie na zdobiony przedmiot specjalnie spreparowanych kolorowych rysunków
 kameryzowaniewysadzanie wyrobów złotniczych i broni szlachetnymi kamieniami
 kuglerstwozdobnicze szlifowanie szkła, głównie kryształowego
 litofaniazdobienie wyrobów z nieglazurowanej porcelany lub szkła matowego wklęsłym reliefem, dającym obraz widoczny po podświetleniu
 makijażpoprawianie urody przy pomocy kosmetyków poprzez nakładanie ich na twarz
 malowaniezdobienie poprzez nanoszenie farb na podłoże
 mazer lub fladermalowanie deseniu imitującego naturalne słoje drzewne
 markieteriadekorowanie powierzchni przedmiotów drewnianych ornamentem z różnych materiałów np. hebanu, kości słoniowej, szylkretu, metalu
 marmoryzacjapokrywanie powierzchni materiałem naśladującym marmur
 mozaikawykonywanie dekoracji z drobnych kawałków kolorowych kamieni, marmuru, szkła, ceramiki i innych materiałów osadzanych na świeżej zaprawie wapiennej, cemencie lub innym podłożu
 niellozdobienie przedmiotów metalowych polegające na ryciu wzorów i wtapianiu w bruzdy mieszaniny srebra, miedzi, ołowiu, siarki i boraksu, co daje rysunek czarny, granatowy lub szafirowy
 pirografiazdobienie przedmiotów ze skóry i drewna polegające na wypalaniu wzorów rozgrzanym rylcem lub wzornikiem
piropiktura technika zdobienia ścian ceramiką polegająca na wtopieniu glazury ceramicznej w  powierzchnię płomieniem z  palnika
 przepróchasposób przenoszenia wzoru rozpyloną farbą z patronu na płaszczyznę dekorowaną
 punktowanie diamentemtechnika zdobienia szkła polegająca na wykonaniu drobnych kropek na powierzchni przez uderzanie   rylcem z diamentowym ostrzem lub z hartowanej stali miejsce koło miejsca, zagęszczone kropki tworzą plastyczny rysunek lub efekt matowego fragmentu szkła 
 repusowanie (inaczej trybowanie)zdobienie wyrobów z blachy, przeważnie złotej, srebrnej lub miedzianej poprzez wybijanie (na zimno) wgłębień dających po drugiej stronie wypukły ornament
 reliefkompozycja rzeźbiarska wykonana na powierzchni płyty z pozostawieniem tła
 rożkowanie technika zdobienia ceramiki angobami przy pomocy rożka garncarskiego
 sztukateriadekorowanie ścian, sklepień, sufitów ozdobnymi elementami wykonanymi w gipsie lub stiuku techniką narzutową lub metodą odlewu
 tatuażwykonanie rysunków na ciele człowieka, trwałych (tradycyjnie) za pomocą nakłuwania lub nacinania skóry i zapuszczania nakłutych miejsc farbą, lub nietrwałych za pomocą farb lub kalkomanii

Przypisy 

 
Technologia
Listy związane z techniką